Radoslaw steht für:

 Radoslaw, slawischer Vorname – zu Namensträgern siehe dort

Radoslaw ist der Name folgender Orte in Polen:
 Radosław (Góra) (ehemals Seiffersdorf, Kreis Guhrau/Schlesien), Woiwodschaft Niederschlesien
 Radosław (Potęgowo) (ehemals Hermannshöhe, Kreis Stolp/Pommern), Woiwodschaft Pommern
 Stadtteil von Nowogard (ehemals Wilhelmsfelde, Kreis Naugard/Pommern), Woiwodschaft Westpommern
 Radosław (Sławno) (ehemals Coccejendorf, Kreis Schlawe/Pommern), Woiwodschaft Westpommern